La denominación Condado de Camden puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Camden, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Camden, condado de Georgia.
 Condado de Camden, condado de Nueva Jersey.
 Condado de Camden, condado de Misuri.
 Condado de Camden, condado de Nueva Gales del Sur.